Trzy gminy we Francji:
 Clairefontaine-en-Yvelines
 Étival-Clairefontaine
 Polaincourt-et-Clairefontaine

Także:
 Centre Technique National Fernand Sastre – francuska akademia piłkarska potocznie znana jako Clairefontaine